Оле́г Рома́нов:
 Романов, Олег Григорьевич (род. 1972) — российский футболист.
 Романов, Олег Константинович (1892—1914) — русский офицер, корнет, князь.
 Романов, Олег Константинович (род. 1970) — белорусский хоккеист.